A 2009-es Giro d’Italia volt a 92. a verseny történetében. Velencében rajtolt a mezőny május 9-én a csapat időfutammal. A 21 versenynapot 2 pihenőnap szakította meg. A győztes az orosz Gyenyisz Menysov lett. Május 31-én, Rómában ő vehette át a győztesnek járó rózsaszín trikót. Éppen 100 éve, 1909-ben rendezték az első Giro-t. A centenáriumi eseményt doppingbotrányok árnyékolták be, melyek miatt később több versenyzőt – köztük a második helyezett Danilo di Luca-t is – megfosztották eredményétől. Jelen összeállításunkban az eredeti eredményeket közöljük.

Szakaszok

Az első szakasz csapat-, a 12. valamint a 21. egyéni időfutam volt.

Végeredmény

Összetett

Pontverseny

Hegyi pontverseny

Fiatalok versenye

Források
 Hivatalos honlap: olasz / angol
 velowire.com cikk (angol)

Giro d’Italia